Aceasta este lista alfabetică a localităților din statul Colorado, SUA. În Colorado sunt 75 de orașe mari (city), 195 de orășele (town) și 187 de locuri desemnate pentru recensământ (CDP, census designated place) conform datelor de la recensământul din 2010.

Orașe

Localități desemnate la recensământ

Note

Legături externe

State of Colorado
Colorado Department of Local Affairs
Active Colorado municipalities 
Colorado municipal incorporations
Colorado Department of Transportation 
CDOT maps 
Colorado Municipal League
Colorado Municipal Clerks Association
United States Government
United States Census Bureau
United States Census 2010 
United States population estimates
ArcGIS Map with main cities and counties
U.S. Gazetteer
American Factfinder 
U.S. Department of the Interior
U.S. Geological Survey
Geographic Names Information System query
National Atlas of the United States of America
U.S. Postal Service
ZIP Code lookup
Wikimapia map of Colorado

Colorado
Localități
 Listă